Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2018/2019 проходил с 14 по 16 декабря 2018 года на катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды). Забеги проводились на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты четвёртого этапа

2018 год в конькобежном спорте